Атитлан может относиться к:
 Атитлан (озеро) — озеро в Гватемале
 Атитлан (вулкан) — вулкан в Гватемале
 Сантьяго-Атитлан — населённый пункт у озера Атитлан